Верн Гарніш (англ. Verne Harnish)  – засновник всесвітньої підприємницької організації EO (Entrepreneurs 'Organization), що налічує понад 14 000 учасників.
 Ян Гарніш (швед. Ján Harniš; 13 квітня 1985, м. Кежмарок, Словаччина) — словацький саночник.